

Павловська — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Павловська — станиця, районний центр, Краснодарський край
 Павловська — присілок, Тарногський район, Вологодська область
 Павловська — присілок, Тотемський район, Вологодська область